Llangybi kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llangybi, Ceredigion, community i Wales, 
 Llangybi, Monmouthshire, community i Wales,